Artushof bezeichnet:

 den Hof der englischen Sagengestalt König Artus in Camelot
 die Erzählung Der Artushof aus der Sammlung Die Serapionsbrüder von E. T. A. Hoffmann

Von der Artuslegende inspiriert wurden im 14. Jahrhundert vorrangig in den Städten der Hanse gesellschaftliche Treffpunkte eingerichtet. Diese wurden als Artushof oder als Junkerhof bezeichnet. Für verschiedene dieser Einrichtungen wurden aber noch im 19. Jahrhundert neue Gebäude errichtet.

 Artushof Danzig
 Artushof (Dresden), ein erst nach 1990 so benanntes Hotel in Dresden-Johannstadt
 Villa Artushof, Villa in Dresden-Loschwitz
 Artushof Elbing
 Artushof (Königsberg)
 Artushof (Königsberg, Altstadt)
 Artushof (Königsberg, Kneiphof)
 Artushof (Magdeburg)
 Junkerhof (Memmingen)
 Schwarzhäupterhaus (Riga)
 Artushof Stralsund
 Artushof Thorn